La competizione della categoria pesi superwelter (fino a 71 kg) di pugilato ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta dal 24 novembre al 1º dicembre 1956 al West Melbourne Stadium di Melbourne.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 7